«Чокнутая нянька» () — кинофильм 1995 года американского актёра и режиссёра Майкла МакДональда.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни девушки по имени Иди, которую только выпустили из тюрьмы и приняли на работу няней двух озорных детей. Однажды, посмотрев программу о продаже детей, она решает продать ребятишек за большие деньги. Но, когда наступает решающий момент, она понимает, что привязалась к ним и не отдает их. Её опять сажают в тюрьму, но отпускают по просьбе детей. Она снова работает няней.

В ролях 
 Беверли Д’Анджело — Иди
 Эд Бегли-младший — Пол Ван Асдел
 Кэрол Кейн — Трева Ван Асдел
 Брэйди Блум — Джейсон Ван Асдел
 Рэйчел Дункан — Би Ван Асдел
 Фил Хартман — продавец в продуктовом магазине
 Нелл Картер — директриса полицейского участка
 Лиза Кудроу — Эдриен Уэкслер-Джонс
 Эрик Аллан Крамер — Эллиот
 Шон Уэйлен — Карл
 Стив Лэндесберг — детектив Бристоль

Кинокомедии 1995 года
Кинокомедии США
Фильмы-драмы США